Daia Săsească se poate referi la:

 Daia (Apold), Mureș, mai demult Daia Săsească, alternativ Sas-Daia,
 Daia, Sibiu, mai demult Daia Săsească.

Vezi și 
 Daia (dezambiguizare)
 Râul Daia (dezambiguizare)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară